Mercker ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Mercker (1891–1973), deutscher Landschaftsmaler
 Hannes Mercker (* 1983), deutscher Cartoonist und Illustrator
 Hans Mercker (* 1940), deutscher römisch-katholischer Theologe, Religionswissenschaftler und Hochschullehrer
 Hermann Mercker (1583–1630), auch Märker, deutscher Pastor
 Johann Mercker (1659–1728), auch Johannes Märker, deutscher evangelischer Geistlicher
 Karl August Ludwig Mercker (1862–1942), deutscher evangelischer Theologe
 Reinhold Mercker (1903–1996), deutscher Politiker

Siehe auch: Merker, Maerker, Märker, Maercker, Märcker